Dit is de wereldranglijst van augustus 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 augustus 1993.

Mannen 08